Centerville kan syfta på:

Centerville, Iowa
Centerville, Missouri
Centerville, Ohio
Centerville, South Carolina
Centerville, South Dakota
Centerville, Tennessee
Centerville, Texas
Centerville, Utah

Se även
Centreville